Арбу́зово — топоним в России:

 Арбузово — село в Собинском районе Владимирской области.
 Арбузово — село в Первомайском районе Крыма.
 Арбузово — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Арбузово — посёлок при станции в Конышёвском районе Курской области.
 Арбузово — деревня в Дмитровском районе Московской области, сельское поселение Синьковское.
 Арбузово — деревня в Дмитровском районе Московской области, городское поселение Яхрома.
 Арбузово — село в Кромском районе Орловской области.
 Арбузово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Арбузово — посёлок в Нелидовском районе Тверской области.
 Арбузово — узловая железнодорожная станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги.

См. также 
 Арбузов
 Арбузовка